Ægir dækker over flere emner.
 Ægir – Jætte i nordisk mytologi.
 Ægir (kongeskib) – Kongeskib benyttet af den danske konge.
 Ægir – inden automatiseringen navnet på en telefoncentral på Ydre Nørrebro.
 Aegir – én af Saturns måner.
 NATO's fonetiske alfabet benytter i de nordiske lande Ægir som ord for bogstavet æ.